Походяшин — русская фамилия.

Известные носители:
 Походяшин, Григорий Максимович (1760—1820) — известный сотрудник Новикова и крупный жертвователь на его просветительные предприятия.
 Походяшин, Максим Михайлович (1708—1781) — верхотурский купец, горнозаводчик.